La Estación Palenque será una estación de trenes que se ubicara en Palenque, Chiapas. Palenque conectara a Chiapas con Tabasco. En el terreno del antiguo aeropuerto se construiría la estación entre los poblados de Palenque y Pakal Ná, con la estación terminal del tren como primera estructura de un nuevo centro cívico de la ciudad. En Palenque, Chiapas, la ruta del Tren Maya incoara y se conectara con las demás estaciones de la ruta.

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Palenque en la ruta que conectaría con Tenosique, Tabasco

Características de la Estación 
La arquitectura de la estación busca alinearse a estos aspectos y fue inspirada en su forma y materiales en elementos del arte antiguo y arquitectura vernácula.

La forma de la estación estará en función de los requerimientos climáticos:

 El amplio techo protegerá a los usuarios del calor intenso del sol y de las fuertes lluvias de Chiapas.
 La inclinación de la cubierta asegurara un rápido paso del agua pluvial.
 Sus variadas alturas provocaran una termodinámica por convección, y sus cuatro lados abiertos permiten una ventilación cruzada de todas las direcciones del viento.
 En adición, se inyecta al interior de la estación aire fresco del subsuelo proveniente de un pozo canadiense, reduciéndose la temperatura unos grados en relación con el exterior.

El tren mediante un viaducto entrara la estación que contara con dos vías y un andén central, arribando a un gran vestíbulo público donde se encontraran los espacios para visitantes y viajeros: áreas de espera, locales comerciales, restaurante, servicios y operación. Se accederá por una gran escalinata central al nivel inferior, donde se ubicaran diferentes modos de transporte que enlazan la estación local y regionalmente.

El edificio se estructurara a partir de columnas de concreto altas e inclinadas que perfilan las vías y el espacio técnico bajo las mismas, anclando el edificio y soportando la estructura metálica expresiva y más ligera de la cubierta. Por su composición de triángulos interconectados se consolidara una estructura completamente rígida con suficiente resistencia contra viento y fuerzas sísmicas.

Conexiones 
En los accesos estarán ubicación diversos modos de transporte que ligarán la estación a otros puntos locales y regionales.

Sitios de interés 

 Zona arqueológica de Palenque
 Museo Alberto Ruz Lhuillier

Referencias 

Palenque
Proyecciones urbanas de México